Gisekiaceae – monotypowa rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu goździkowców. Obejmuje jeden rodzaj Gisekia, w obrębie którego wyróżnia się od 5 do 8 gatunków. Rośliny te występują na siedliskach suchych w Afryce (z wyjątkiem jej północnych i południowych krańców) oraz w południowej Azji. Gatunek Gisekia pharnacioides jest chwastem upraw polowych zawleczonym na oba kontynenty amerykańskie.

Morfologia 

Mięsiste (gruboszowate) rośliny zielne wznoszące się lub pokładające na powierzchni ziemi. Liście są naprzeciwległe lub pozornie okółkowe, bez przylistków, krótkoogonkowe, z blaszką niepodzieloną i całobrzegą. Kwiaty są promieniste, 5-krotne i obupłciowe. Zebrane są w gęste, niemal bezszypułkowe i spłaszczone wierzchotki wyrastające w kątach liści, ew. w kwiatostany rozpierzchłe na szczytach pędów. Pięć listków okwiatu jest owalnych do lancetowatych, zielonych do białych, rzadziej różowych do czerwonych. Pręciki w liczbie 5 do 20 są wolne. Owocolistki w liczbie 4 lub 5 (rzadziej od 3 do 15) połączone są tylko u nasady, tak że w wyniku zapłodnienia powstaje owoc zbiorowy.

Systematyka 
Rośliny te włączane są do szkarłatkowatych (Phytolaccaceae), ugłastowatych (Molluginaceae) i pryszczyrnicowatych (Aizoaceae). Pozycja systematyczna wciąż jest niejasna jednak dostępne dane wskazują na konieczność traktowania rodzaju Gisekia w randze osobnej rodziny w obrębie rzędu goździkowców.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2016)

 Podział

Rodzaj: Gisekia Linnaeus, Mant. 2: 554. Oct 1771
 Gisekia africana (Lour.) Kuntze
 Gisekia diffusa M.G.Gilbert
 Gisekia haudica M.G.Gilbert
 Gisekia paniculata Hauman
 Gisekia pharnaceoides L.
 Gisekia polylopha M.G.Gilbert
 Gisekia scabridula M.G.Gilbert

Przypisy 

Goździkowce